Oberschaffhausen steht für

 Oberschaffhausen (Bötzingen), ein Gemeindeteil von Bötzingen
 die Burg Oberschaffhausen daselbst